Biancamaria Frabotta (1946-2022) – scrittrice italiana 
 Gianluca Frabotta (1999) – calciatore italiano